La Magistratura dei LEONI (ex Porta Fiorentina) è una squadra di Mezzogiorno del Gioco del Ponte di Pisa.

La magistratura 
 Magistrato: Lorenzo V-
 Capitano: Claudio N.

 Insegna: Leone bianco rampante incoronato
 Colori: Bianco e nero
 Motto: Virtus unita fortis
 Cotte: A strisce nere e bianche
 Territorio: I quartieri di P.ta Fiorentina e La Cella; con le frazioni di Sant'Ermete, Ospedaletto, Riglione, Oratoio, Putignano, Coltano, Le Rene

Scontri sul Ponte  

2022 -

2021 - Non disputato (causa Covid-19)

2020 - Non disputato (causa Covid-19)

2019 -

2018 -

2017 -

2016 - Leoni vs San Francesco

2015 - Leoni vs Mattaccini 

2014 - Leoni vs Satiri

2013 - Leoni vs Calci

2012 - Leoni vs Calci 

2011 - Leoni vs Satiri

2010 - Leoni vs San Michele 

2009 - Leoni vs Santa Maria (Under 25)

2008 - Leoni vs Satiri (Under 25)

2007 - Scontri tra le Parti

2006 - Scontri tra le Parti

2005 - Non disputato 

2004 - Leoni/Dragoni vs Mattaccini 

2003 - Leoni/San Marco vs Mattaccini/Santa Maria 

2002 - Leoni/Delfini vs San Francesco/Santa Maria 

2001 - Leoni/S.Martino vs Satiri/Mattaccini 

2000 - Leoni vs Santa Maria 

1999 - Leoni vs Calci 

1998 - Leoni vs San Michele 

1997 - Leoni vs San Francesco 

1996 - Leoni vs Calci

1995 - Leoni vs San Michele 

1994 - Leoni vs Mattaccini

1993 - Leoni vs Calci

1992 - Leoni vs Santa Maria 

1991 - Leoni vs Santa Maria 

1990 - Leoni vs Calci 

1989 - Leoni vs Satiri 

1988 - Leoni vs San Francesco 

1987 - Leoni vs Satiri

1986 - Leoni vs Santa Maria 

1985 - Leoni vs Calci 

1984 - Leoni vs Santa Maria 

1983 - Leoni vs San Francesco 

1982 - Leoni vs Calci

Collegamenti esterni 
 
 

Gioco del Ponte